NGC 3711-2 (другое обозначение — MCG -2-29-35) — линзовидная галактика в созвездии Чаши.

Этот объект не входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога» и был добавлен позднее.

Примечания 

 

3711
Чаша (созвездие)